Rio Cernat (Bâsca)
Rio Cernat (Durbav)
Rio Cernat (Râul Negru)
Ou ainda:
Rio Cernatu

Desambiguação